Генри Томашевский:
 Томашевский, Генрик (1919—2001) — польский артист и хореограф, режиссёр, педагог.
 Томашевский, Генрих (1914—2005) — польский художник-плакатист, пионер польской школы плаката.